Human Proteome Folding Project, projecte interuniversitari per a l'estudi de les formes de les proteïnes humanes
 Fons de Preservació Històrica (del seu nom en anglès Historic Preservation Fund), fons del Servei de Parcs Nacionals per a la conservació dels llocs històrics dels Estats Units
 High Performance Fortran, extensió del Fortran que permet computació paral·lela
 Filtre passaalt (del seu nom en anglès High-Pass Filter), filtre electrònic que permet el pas de les freqüències altes
 Camp d'alta potència (del seu nom en anglès High-Power Field), secció visible per microscopi usada en diagnòstic de citologia
 HPF també és l'abreviatura d'hores post-fertilització, unitat de mesura utilitzada en biologia del desenvolupament